Восточная область — административно-территориальная единица. Может означать:

 Восточная область (Буркина-Фасо) — административно-территориальная единица в Буркина-Фасо.
 Восточная область (Гана) — административно-территориальная единица в Гане.
 Восточная область (Марокко) — административно-территориальная единица в Марокко.